Псамметих II (или Псамтик II, полное имя Неферибра Псамметих II) — фараон Древнего Египта, правивший приблизительно в 595—589 годах до н. э., из XXVI (Саисской) династии, сын Нехо II.

Биография 
Сразу же по вступлению на престол, Псамметих начал подготовку к большой войне с Вавилонией. В 591 году до н. э. он во главе флота и в сопровождении сонма жрецов прибыл, якобы с религиозными целями в финикийский город Гебал (современный Библ). Это была явная провокация против Вавилона, под властью которого находилась Финикия. Фараон демонстрировал военно-морскую мощь Египта, населению Заречья, поощряя его тем самым к восстанию. К фараону присоединились Иудея, Лидия, Тир, Сидон, Моав, Аммон и Эдом. В 590 году до н. э. Лидия, союзник Египта, и Мидия, союзник Вавилона, развязали крупную войну.

В 589 году до н. э. Псамметих предпринял поход в Нубию. Передовые отряды его войск дошли почти до 2-го порога, где греческие наёмники оставили в Абу-Симбеле отчёт о своём посещении греческими письменами на одном из колоссов Рамсеса II, высеченных перед его храмом. Тем не менее, успех этой экспедиции был непрочным, и Нижняя Нубия не вошла в состав Египетского государства. Однако её столица была перенесена из разорённой Напаты в Мероэ.

Осенью того же года по сигналу из Египта иудеи подняли восстание против Вавилона. Навуходоносор во главе своей армии вторгся в Палестину и 15 января 588 года до н. э. осадил Иерусалим. Однако Псамметих II умер 8 февраля 588 года до н. э. вскоре после возвращения из похода в Нубию, так и не успев послать обещанную иудеям помощь.

Секст Африкан цитируя Манефона указывает, что Псамметих II (Псаммутис) правил в течение 6 лет, но Евсевий Кесарийский (из Синкелла и Армянская версия), ссылаясь на того же Манефона, говорит — Псамметих царствовал 17 лет.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Псамметих II на сайте livius.org
 Псамметих II на сайте antikforever.com

Фараоны по алфавиту
Фараоны XXVI династии
Правители Африки VI века до н. э.